Cavolinia är ett släkte av snäckor. Cavolinia ingår i familjen Cavoliniidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Snäckor
Cavolinia